Рипс — фамилия и топоним:

 Рипс — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Рипс, Илья Аронович (род. 1948) — израильский математик, известный своими работами по геометрической теории групп.